Banca commerciale, istituto che offre servizi di deposito, prestito, e prodotti di base per l'investimento, con compiti distinti dalla banca d'affari
 Banca  Commerciale Italiana
 Banca Commerciale Sammarinese